Paphiopedilum Gina Short — грекс рода Paphiopedilum, семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия в промышленном и любительском цветоводстве — Paph. Соответственно сокращенное название грекса: Paph. Gina Short.

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве и селекции красивоцветущих гибридов.

Биологическое описание 
Растения средних размеров. Побег симподиального типа.

Ризома короткая.

Листья плотные, тёмно-зелёные, пятнистые.

Цветки от белых до бело-розовых, от 7,6 до 10 см в диаметре, по 1—5 в соцветии.

Цветение продолжительное.

Родословная 
По данным The International Orchid Register

В культуре 
Агротехника см. статью: Paphiopedilum.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Paphiopedilum Gina Short. Фотографии на сайте flickr.com

Комнатные растения
Гибриды орхидных